Сальдиас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Бидасоа. Занимает площадь 9,04 км². Население — 116 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Saldías

Муниципалитеты Наварры